Мијат Ковач, носилац Партизанске споменице 1941. године.

Биографија 
Рођен је 1914. године у селу Николићи (МЗ Подграб - Пале) од оца Милије. Радио је као десетар на жељезничкој прузи Сарајево – Вишеград.

Учесник је као борац у Другом свјетском раду од 1941. године и носилац партизанске споменице од те године. Одлукован је медаљом за храброст, златном Медаљом за рад и још другим одликовањима и признањима.

Учествовао је у бројним акцијама на подручју своје Мјесне заједнице

Подграба, као и паљанске околине, нарочито дао свој допринос у довођењу електричне струје у Подграбу, те згради Задружног Дома и Школе. 
Послије Другог свјетског рата био је и предсједник Задруге, а директор Вељко Вуковић. Долазио је у сукоб са Удбом због њиховог бруталног односа према невиним људима из његовог краја.

Умро је 1990. године и сахрањен у родном селу Николићи (Пале).

Извори

Литература 
 Мојсије Ђерковић, ПОДГРАБ (између Јахорине и Романије), Подграб 2004.
 Милан Ждрале:Пале од најстаријих времена до данас,2011. година

Спољашње везе 

Рођени 1914.
Умрли 1990.
Паљани